Brayden McNabb (né le  à Davidson, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur du Ice de Kootenay évoluant dans la Ligue de hockey de l'Ouest depuis la saison 2006-2007. En 2009-2010, il est nommé dans l'équipe d'étoiles de son association. Au niveau international, il a évolué pour le Canada lors du Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace.

Le , il est repêché par les Golden Knights de Vegas lors du repêchage d'expansion de la LNH 2017.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 ||Hounds de Notre Dame ||SMHL ||41 ||5 ||13 ||18 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Ice de Kootenay ||LHOu ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Ice de Kootenay ||LHOu ||62 ||2 ||9 ||11 ||63 ||10 ||0 ||1 ||1 ||10
|-
|2008-2009 ||Ice de Kootenay ||LHOu ||67 ||10 ||26 ||36 ||140 ||4 ||0 ||5 ||5 ||2
|-
|2009-2010 ||Ice de Kootenay ||LHOu ||64 ||17 ||40 ||57 ||121 ||6 ||0 ||4 ||4 ||18
|-
|2010-2011 ||Ice de Kootenay ||LHOu ||59 ||22 ||50 ||72 ||95 ||19 ||3 ||24 ||27 ||37
|-
|2011 ||Ice de Kootenay ||C. Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||0 ||3 ||3 ||17
|-
|2011-2012 || Americans de Rochester || LAH || 45|| 5|| 25|| 30|| 31|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2011-2012 ||Sabres de Buffalo || LNH || 25|| 4|| 7|| 8|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Americans de Rochester || LAH || 62|| 5|| 31|| 36|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Americans de Rochester || LAH || 38|| 7|| 22|| 29|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Sabres de Buffalo || LNH || 12|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Monarchs de Manchester || LAH || 14 || 3 || 4 || 7 || 18 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2014-2015 || Kings de Los Angeles || LNH || 71 || 2 || 22 || 24 || 52 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Kings de Los Angeles || LNH || 81 || 2 || 12 || 14 || 92 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017 || Kings de Los Angeles || LNH || 49 || 2 || 2 || 4 || 54 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Golden Knights de Vegas || LNH || 76 || 5 || 10 || 15 || 52 || 20 || 2 || 3 || 5 || 20
|-
| 2018-2019 || Golden Knights de Vegas || LNH || 81 || 4 || 12 || 16 || 52 || 7 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2019-2020 || Golden Knights de Vegas || LNH || 71 || 2 || 7 || 9 || 40 || 	20 || 0 || 3 || 3 || 14
|-
| 2020-2021 || Golden Knights de Vegas || LNH || 41 || 2 || 6 || 8 || 16 || 13 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2021-2022 || Golden Knights de Vegas || LNH || 69 || 3 || 15 || 18 || 42 || - || - || - || - || -
|-

| 576 || 23 || 93 || 116 || 421 || 65 || 3 || 10 || 13 || 44

Internationales 

|2009 ||align="left"| Canada U18 ||align="left"| Championnat du monde -18 ans || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 ||align="left"|

Trophées et honneurs personnels 
2010 : nommé dans la 1 équipe d'étoiles de l'association Est de la Ligue de hockey de l'Ouest

Références 

Naissance en janvier 1991
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur du Ice de Kootenay
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Golden Knights de Vegas